Moulton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Moulton Township (Minnesota)
 Moulton Township (Ohio)